Спокан (народ) — корінний американський народ, що дав назву місту і річці.
 Спокан (округ, Вашингтон) — адміністративна одиниця штату Вашингтон.
 Спокан — місто, штат Вашингтон.
 Спокан (річка) — притока Колумбії.

Див. також 
 Спокен (значення)